Landtagswahlkreis 72 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Ammerland (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd (2003)
 Landtagswahlkreis Cuxhaven (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Varel (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Recklinghausen IV (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Oberhausen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Duisburg I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Duisburg IV (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Duisburg-Meiderich (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Schwarzenberg (1990)